Джувара ( — аромунская фамилия. Известные носители:

 Джувара, Александру (1858—1913) — румынский государственный, политический, общественный и дипломатический деятель.
 Джувара, Нягу (1916—2018) — румынский писатель, историк и дипломат.